КТМ — многозначный термин

 КТМ — Кировский трамвай моторный
 КТМ — австрийский производитель мотоциклов и велосипедов
 КТМ — Кораблинская текстильная мануфактура
КТМ - Кодекс торгового мореплавания
КТМ - Коммутатор Транзисторный Модульный
КТМ - Колонна тяжелых машин